Аксель Эрвелль (род. , в Льеже, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, может играть на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Первый в истории баскетболист из Бельгии, выбранный драфте НБА (52-й номер на драфте 2005 года), но в НБА так никогда не играл.

Карьера 
Первой профессиональной командой Эрвелля был бельгийский клуб «Вервье-Пепенстер». В Бельгии он проиграл 4 года, а в сезоне 2003—2004, когда ему было 20 лет, он стал капитаном команды. Затем он перебрался на Пиренейский полуостров и начал играть за «Реал Мадрид». В начале января 2010 года он подписал контракт до конца сезона с клубом «Бильбао». По окончании сезона, клуб решил оставить Эрвелля в команде и подписал с ним трёхлетний контракт. В 2013 году он ещё раз продлил контракт с клубом. В 2018 году вернулся в Бельгию.

В 2009 году драфт права на него были обменены в «Хьюстон Рокетс», взамен «Денвер Наггетс» получили права на Джеймса Уайта. 27 ноября 2020 года права были отправлены в «Нью-Йорк», но 1 декабря игрок объявил о завершении карьеры.

Сборная Бельгии 
Эрвелль является игроком сборной Бельгии, за которую он играл на чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов.

Достижения 
  Чемпион Испании (2005, 2007)
  Обладатель Кубка Европы УЛЕБ (2007)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 на сайте Draftexpress.com 
 на сайте Basketpedya.com

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Пепенстер»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу